Liechtenfurtner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Liechtenfurtner († 1758), bayerischer Laienbruder und Maler
 Nikolaus Liechtenfurtner (* um 1671; † 1742) Freisinger Hofstukkateur